Ке́вин Макко́лл (; род. 25 июля 1985) — американский певец, автор песен, продюсер и рэпер; подписал контракт с Universal Music Group и CBE (Chris Brown Entertainment).

Жизнь и карьера 
Кевин Ламар Маккой-младший родился 25 июля 1985 года в Калифорнии. Второй по старшинству в семье из трёх сестёр и одного брата. В 2007 году окончил Университет штата Вашингтон и получил степень в области социальных наук, музыки и этнических исследований. Хотя Кевин сам научился играть на фортепиано, занятия в школе помогли ему развить свои навыки в качестве автора песен, продюсера и художника.

Вернувшись в Лос-Анджелес, Кевин начал выпускать музыку посредством социальных сетей. Позже начал сотрудничать с Крисом Брауном, Кери Хилсон, Tank, Trey Songz, Pleasure P, Keyshia Cole, Kelly Rowland. в 2010 году стал известным благодаря своей работе над микстейпом Криса Брауна In My Zone, где он стал автором десяти песен.

В мае 2010 года Кевину было предложено поработать над треками для другого микстейпа — Fan of a Fan Криса Брауна и Tyga. Также как певец поучаствовал в нескольких композициях, самой успешной из которых стала Deuces, номинировавшаяся на 53-ю «Грэмми».

Дискография

Студийные альбомы 
 2012: A.D.H.D.

Микстейпы 
 2011: Un-invited Guest (Hosted by DJ Ill Will feat. DJ Drama)

Синглы

Продюсер и автор песен

Как приглашённый исполнитель

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Рэперы США
Персоналии:Лос-Анджелес